

Persone
Juho Mäkelä (n. 1983), calciatore finlandese
Klaus Mäkelä (n. 1996), direttore d'orchestra e violoncellista finlandese
Satu Mäkelä-Nummela (n. 1970), tiratrice a volo finlandese
Tapio Mäkelä (1926-2016), fondista e dirigente sportivo finlandese
Tomi Mäkelä (n. 1964), musicologo finlandese
Wille Mäkelä (n. 1974), giocatore di curling finlandese

Altro
Mäkelä, azienda italiana produttrice di apparecchi di elettronica di consumo